Almadén puede referirse a:

 Almadén, municipio perteneciente a la provincia de Ciudad Real.
 Almadén de la Plata, municipio perteneciente a la provincia de Sevilla.
 Pico Almadén, una de las cimas principales de Sierra Mágina.